Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková erano le detentrici del titolo, ma si sono ritirate prima dell'inizio del torneo.

In finale Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani hanno sconfitto Darija Jurak e Andreja Klepač col punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (secondo turno)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (secondo turno)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (quarti di finale)

  Gabriela Dabrowski /  Luisa Stefani (campionesse)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (finale)
  Ellen Perez /  Květa Peschke (quarti di finale)
  Cori Gauff /  Jessica Pegula (primo turno)

Wildcard 

  Mélodie Collard /  Carol Zhao (secondo turno)

  Leylah Annie Fernandez /  Rebecca Marino (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2021